Donald Lewis est un nom pouvant désigner:

 (1886-1916), officier britannique du Royal Flying Corps
Donald John Lewis (DJ Lewis) (1926-2015), mathématicien américain
Donald Emerson Lewis (1930-1991), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Voir aussi

Lewis, Donald